Marjo steht für:

 Marjo, eine frankokanadische Rocksängerin und Komponistin
 Marjo (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Mario